De kiescollegeverkiezingen 2023 waren Nederlandse verkiezingen die op 15 maart 2023 werden gehouden. Bij deze verkiezingen werden de leden gekozen voor de kiescolleges voor de Eerste Kamer van Caribisch Nederland in de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius en voor het kiescollege voor niet-ingezetenen. 

De instelling van een kiescollege voor niet-ingezetenen was mogelijk gemaakt bij de grondwetswijziging van 2022. Op 15 maart 2023 werden de leden van dit kiescollege voor de eerste keer gekozen.

Om stemgerechtigd te zijn diende men de Nederlandse nationaliteit te hebben, op de dag van de stemming ten minste achttien jaar oud te zijn en op de dag van de kandidaatstelling te wonen in het openbare lichaam waarvoor de verkiezing plaatsvindt of een niet-ingezetene te zijn.

Op dezelfde datum werden ook eilandsraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen gehouden.

Resultaten

Kiescollege niet-ingezetenen

Kiescollege Bonaire

Kiescollege Saba

Kiescollege Sint Eustatius

Eerste Kamerverkiezingen 

De nieuw verkozen leden van de kiescolleges voor de Eerste Kamer en van de Provinciale Staten kiezen op 30 mei 2023 bij de Eerste Kamerverkiezingen een nieuwe Eerste Kamer.

2023
Nederlandse verkiezingen in 2023